

Geografia 
 Messico
 Múgica – comune nello stato di Michoacán

Persone 
 Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica – militare spagnolo, uomo di stato, nobile e primo duca di Cittareale
 Carlos Mugica – presbitero e attivista argentino.
 Enrique Múgica – politico spagnolo
 René Mugica – attore, regista e sceneggiatore argentino